86 může být:

 86 (číslo) – přirozené číslo
 86 – 86. rok našeho letopočtu
 86 př. n. l. – 86. rok před naším letopočtem
 86 (light novel) – japonská série sci-fi light novel
 Messier 86 – čočková galaxie v souhvězdí Panny
 STS-86 – let raketoplánu Atlantis